Дортмунд 2013 — традиционный шахматный турнир, который проходит с 26 июля по 4 августа в Дортмунде.

Победителем турнира стал Майкл Адамс, который в решающей схватке с Владимиром Крамником сыграл вничью. 

 Категория: 19-я (средний рейтинг: 2711)

Участники 

¹) рейтинги даны на июль 2013 года

Движение по турам

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница турнира

Дортмунд (шахматный турнир)
2013 год в шахматах